Zorg peut signifier :
 Zorg (groupe)
 Zorg (Algérie)
 Un personnage du film 37°2 le matin
 Un personnage du film Le Cinquième Élément
 Le préfixe des créations de Zorglub, personnage de la série de bande dessinée Spirou et Fantasio

 C'est aussi le matériau qui constitue les carapaces portées par Goku et Krilin lors de leurs entraînement avec Tortue Géniale dans la saga "Dragon Ball" qui est un manga fait par Akira Toriyama. Information prise dans le tome 3.
 Ce nom apparaît dans le titre des ouvrages de science-fiction que lit Emma dans la série télévisée "Scènes de ménages".
 Zorg est la planète d'où sont issues les créatures fantastiques créées par l'artiste Origami, Eric Vigier. Un ouvrage intitulé "Zorg vaincra ! Mais pas tout de suite...", publié en 2018 par l'association française d'Origami : le MFPP, reprenant les diagrammes des animaux ainsi qu'un supplément au centre de l'ouvrage intitulé la Wikizorgfauna, une encyclopédie relative à cette faune fantastique dans un esprit humoristique.

Autres langues
En néerlandais, zorg signifie soin(s) (soins de santé, etc.), préoccupation, etc.

Voir aussi
 Zork
 Zurg